Влади́мир Ма́лышев:
 Малышев, Владимир Иванович (1910—1976) — литературовед, археограф.
 Малышев, Владимир Николаевич (род. 1968) — белорусский футболист, вратарь, ныне тренер.
 Малышев, Владимир Сергеевич (род. 1949) — ректор ВГИКа.
 Малышев, Владимир Степанович (род. 1950) — генерал-полковник милиции Украины, народный депутат Украины трёх созывов.
 Малышев, Владимир Фёдорович (род. 1950) — российский дипломат.